Вулфхилд () може да се отнася за:
 Света Вулфхилд (940 – 1000), монахиня в Баркинг (Лондон)
 Вулфхилд Норвежка (1020 – 1071), херцогиня на Саксония
 Вулфхилда Саксонска (1072 – 1126), херцогиня на Бавария, съпруга на херцог Хайнрих IX Баварски „Черния“
 Вулфхилд Баварска († сл. 1160), дъщеря на херцог Хайнрих IX „Черния“, омъжена за граф Рудолф от Брегенц
 Вулфхилд (Улфхилд) Хакансдотер († 1148), кралица на Швеция (1117 – 1125; 1134 – 1148) и Дания (1130 – 1134)